«День работников радио, телевидения и связи» () — национальный профессиональный праздник, который отмечается на Украине каждый год, 16 ноября.

«День работников радио, телевидения и связи Украины» получил статус официального государственного профессионального праздника вскоре после распада СССР. 11 ноября 1994 года в столице украинской республики городе-герое Киеве, второй президент Украины Леонид Данилович Кучма подписал Указ N 667/94  «О дне работников радио, телевидения и связи», который предписывал отмечать эту дату ежегодно 16 ноября. В указе главы государства Леонида Кучмы в частности говорилось, что новый профессиональный праздник в стране вводится «по инициативе работников радио, телевидения и отраслей связи Украины», число которых, в настоящее время превышает четверть миллиона человек.

В 2009 году, премьер-министр Украины Юлия Владимировна Тимошенко поздравляя работников радио, телевидения и связи с их профессиональным праздником, сказала следующие слова: 
«Ценю ваш самоотверженный творческий труд, высокий профессионализм и гражданскую позицию. Вы делаете мощный вклад в укрепление информационного общества, защищаете свободу слова, внедряете современные виды связи. Надеюсь, что вы и в дальнейшем будете продолжать интеграцию Украины в мировое информационное пространство, будете развивать отечественные масс-медиа и телекоммуникации... в этот день добрым словом вспоминают не только "лицо профессии" - журналистов, но и тех, без чьей поддержки журналисты никогда не смогли бы выйти в эфир. Режиссёры, операторы, продюсеры, инженеры и еще множество профессионалов, которые создают телевизионную картинку, обеспечивают качественный радиоэфир, распространяют сигнал во все уголки Украины... Благодарю вас за то, что в это чрезвычайно сложное для нашего общества время вы сохраняете высокие стандарты украинского телевидения и радиовещания. Вы не боитесь браться за масштабные проекты, грандиозные развлекательные шоу, качественную документалистику и политическую аналитику; развиваете собственное производство, приучаете зрителя и слушателя гордиться украинским телерадиопродуктом...»

Эта цитата наглядно свидетельствует, какую большую роль возлагает власть на работников радио, телевидения и связи в деле становления демократии в стране и украинской государственности.

«День работников радио, телевидения и связи» не является на Украине нерабочим днём, если, в зависимости от года, он не попадает на выходной.

Примечания

См. также 

 День журналиста Украины

Ссылки 

 Про День працівників радіо, телебачення та зв'язку

Праздники 16 ноября
Украинские СМИ
Украинские СМИ
Украинские СМИ
Появились в 1994 году на Украине
Журналистика
Телевидение на Украине
Радиовещание на Украине
Связь на Украине
Средства массовой информации Украины